Paál Árpád
 Paál Árpád (1880–1944) politikus, író, publicista
 Paál Árpád (1889–1943) botanikus, növényfiziológus

Pál Árpád
 Pál Árpád (1929–2006) matematikus, csillagász
 Pál Árpád (1954–) magyar nemzetiségű romániai politikus, országgyűlési képviselő, Gyergyószentmiklós volt polgármestere
 Pál Árpád (1955) kézilabdázó

Páll Árpád
 Páll Árpád (1923) közgazdász, jogász, szakíró
 Páll Árpád (1927–1997) erdélyi magyar író, színikritkus